

Топоніми 
Повіт Кіта
Повіт Кіта (Ехіме)
Повіт Кіта (Каґава)

Кіта́ (, ) — «Північ», «північний».

 Район Кіта
 Район Кіта (Кіото)
 Район Кіта (Наґоя)
 Район Кіта (Ніїґата)
 Район Кіта (Сайтама)
 Район Кіта (Саппоро)
 Район Кіта (Токіо)
 Район Кіта (Хамамацу)
 Район Аса-Кіта (Хіросіма)
 Камі-Кіта (Верхнє Кіта)
 Повіт Камі-Кіта
 Сімо-Кіта (Нижнє Кіта)
 Півострів Сімо-Кіта
 Повіт Сімо-Кіта

Персоналії 
Кіта — японське прізвище.
 Кіта Нарікацу — самурайський полководець.

Див. також 
Нісі (Захід)
Мінамі (Південь)
Хіґасі (Схід)

Японські прізвища